Подоліт (; ) — мінерал, апатит вуглецевий (апатит карбонатний) з порожнин фосфоритових жовен на Поділлі, Україна. Назва мінералу — за місцем знахідки (В. М. Червінський, 1913).

Опис 

Близький до даліту — Ca5[PO4]3•[CO3]3(OH).

Сингонія гексагональна.

Див. також 
 Список мінералів

Примітки

Література

Посилання 

Карбонати (мінерали)
Фосфати (мінерали)
Мінерали кальцію
Мінерали, назви яких пов'язані з Україною